

Geografia
Montefiore Conca – comune italiano in provincia di Rimini.
Montefiore dell'Aso – comune italiano in provincia di Ascoli Piceno.
Colonia Montefiore – località argentina nella provincia di Santa Fe

Persone
Claude Montefiore – storico e teologo britannico di origine italiana
Moses Montefiore – imprenditore e filantropo italiano naturalizzato britannico
Simon Sebag Montefiore – scrittore, giornalista, biografo e storico britannico

Altro
782 Montefiore – asteroide della fascia principale
Sinagoga Montefiore –  sinagoga di Ramsgate

Pagine correlate
 Montefiori